«Майами Долфинс» () — профессиональный футбольный клуб, выступающий в Восточном дивизионе Американской футбольной конференции Национальной футбольной лиги. Команда была основана в 1965 году во время расширения Американской футбольной лиги юристом Джозефом Робби и актёром Дэнни Томасом. С момента основания играла на арене «Майами Оранж Боул». С 1987 года домашним стадионом клуба является «Хард-Рок Стэдиум», расположенный в Майами-Гарденс. 

Клуб провёл пятьдесят три сезона в чемпионатах АФЛ и НФЛ. «Долфинс» пять раз играли в Супербоуле и дважды становились его победителями (в сезонах 1972 и 1973 годов). Тринадцать раз команда становилась победителем своего дивизиона. В 1972 году клуб провёл «совершенный сезон», одержав победы во всех проведённых матчах — четырнадцать в регулярном чемпионате и три в плей-офф. Достижения «Майами» связаны с Доном Шулой, который занимал пост главного тренера команды с 1970 по 1995 год. После его ухода «Долфинс» успешно выступали до начала 2000-х годов, пять раз выйдя в плей-офф. С 2004 года клуб выступает неудачно, всего один раз став победителем дивизиона.

Статистика по сезонам 
Цветовые обозначения:

Условные обозначения:
 MVP СБ — Самый ценный игрок Супербоула
 MVP AP — Самый ценный игрок НФЛ по версии Associated Press
 ИГН — Игрок года в нападении по версии Associated Press
 ИГЗ — Игрок года в защите по версии Associated Press
 НГН — Новичок года в нападении по версии Associated Press
 НГЗ — Игрок года в защите по версии Associated Press

 Прочерк в графах «Плей-офф» и «Награды» обозначает отсутствие выступлений команды и указанных индивидуальных наград по итогам сезона.

Суммарная статистика выступлений 
На момент окончания сезона 2019 года, данные приведены с учётом игр плей-офф

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Майами Долфинс